Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Permit:

 USS Permit (SS-178), ein U-Boot der Porpoise-Klasse, in Dienst von 1937 bis 1945
 USS Permit (SSN-594), ein U-Boot der Thresher-Klasse, in Dienst von 1962 bis 1991

Permit